Marte (planeta) —  planeta do nosso sistema solar
 Marte (mitologia) —  deus da mitologia romana
 Marte (Nigéria) —  área de governo local do estado Borno, na Nigéria

Exploração espacial
 Programa Marte —  programa soviético de sondas para a exploração de Marte nos anos 1970
 Marte 1M —  série de sondas espaciais soviéticas não tripuladas
 Marte 1 —  sonda espacial soviética não tripulada 
 Marte 2 —  sonda espacial soviética não tripulada
 Marte 3 —  sonda espacial soviética não tripulada
 Marte 4 —  sonda espacial soviética não tripulada
 Marte 5 —  sonda espacial soviética não tripulada
 Marte 6 —  sonda espacial soviética não tripulada
 Marte 7 —  sonda espacial soviética não tripulada

Televisão

 Marte (série) —  série documentada sobre a terraformação e colonização de Marte

Desambiguação
Desambiguações de topônimos